Тламанка има више значења:

 Тламанка (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тламанка (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тламанка (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тламанка, Дос Аројос (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику